Osoby o tym nazwisku:
 Dmitri Kruglov – estoński piłkarz
 Pawieł Krugłow – rosyjski siatkarz
 Nikołaj Krugłow – radziecki biathlonista, ojciec Nikołaja
 Nikołaj Krugłow – rosyjski biathlonista, olimpijczyk, syn Nikołaja
 Siergiej Krugłow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Siergiej Krugłow – radziecki polityk